Coach (begeleider), iemand die zich op professionele basis bezighoudt met het begeleiden van personen
 Trainer, coach van een sportteam
 Touringcar, (langeafstands)reisbus
 Coach (autotype), een carrosserievorm voor een auto
 Coach (film), een televisiefilm uit 2009 van Joram Lürsen
 Coach (televisieserie), een Amerikaanse komedie
 Coach (bedrijf), een Amerikaans modekledingbedrijf